Espárrago borde puede referirse a:
 el nombre común de la planta Asparagus horridus; o
 el nombre común de la planta Bryonia dioica.